Miejscowości w USA:
 Henry – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Henry – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Henry – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Henry – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Henry

Gminy w USA:
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Henry (ang. Henry Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) – w stanie Wirginia

Nazwisko
 Frank Henry (1857–1920) – niemiecki architekt
 Thierry Henry (ur. 1977) – francuski piłkarz

Imię

 Henry Fonda
 Henry Draper
 Henry Kissinger